Miejscowości w USA:
 Coalmont – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Coalmont – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Coalmont – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Grundy